La ONU puede referirse a:

 Organización de las Naciones Unidas, siglas de dicha organización.
 Olivet Nazarene University
 Universidad del Norte de Ohio
 Unidad de red óptica, el término IEEE para lo que se llama un terminal de red óptica en terminología UIT-T
 Orden de Nunavut
 Organización de Narcotraficantes Unidos, una organización criminal puertorriqueña